Detta är en lista över fyrar.

Danmark 

 Blåvandshuk
 Drogden fyr
 Dueodde fyr
 Helnæs fyr
 Hirtshals fyr
 Nakkehoved fyr
 Nordre Røse
 Rubjerg Knude fyr
 Skagens fyr
 Spodsbjergs fyr
 Stevns fyr

Estland 
Estonian Maritime Administration. Aids to Navigation:

 Letipea
 Stenskär (Vaindloo)
 Vergi
 Ekholm (Mohni)
 Juminda
 Kockskär (Keri)
 Vrangö (Prangli NW light beacon)
 Lilla Vrangö (Aksi)
 Revalsten (Tallinna madal)
 Vahemadal
 Nargö fyr
 Packerort (Pakri)
 Odensholm (Osmussaar)
 Simpernäs (Tahkuna)
 Kõpu fyr
 Dagerort (Ristna)
 Virtsu
 Viirelaid
 Pöörilaid
 Sõmeri
 Kihnu
 Sorgu
 Vilsandi
 Loode
 Sõrve
 Kaavi
 Sääretukk
 Kübassaare
 Runö (Ruhnu)
 Rannapungerja
 Ninaküla
 Mehikoorma

Finland 

 Bengtskär
 Björneborg
 Bogskär
 Borgå
 Brahestad
 Digskär (fi. Tiiskeri)
 Enskär (fi. Isokari)
 Finlands Leijon
 Flötjan
 Gråhara
 Gustaf Dalén, i Skiftet
 Gustavsvärn
 Helsingfors kassun
 Jakobstad
 Jussarö
 Kaijakari
 Kallan
 Kalbådagrund
 Kallo
 Karleby, utanför Karleby
 Kemi I
 Kemi II
 Keminkraaseli
 Kotka
 Kristiina
 Kylmäpihlaja, utanför Raumo
 Kökarsören
 Lågskär
 Längden
 Marjaniemi
 Märket
 Nahkiainen
 Norrskärs fyr
 Nyhamn
 Porkala fyr
 Raumo
 Ritgrund
 Russarö
 Rönnskär
 Rönnskärs båk
 Sandbäck
 Sastmola (fi. Merikarvia)
 Strömmingsbådan
 Stubben
 Sveaborg
 Säbbskär (fi. Säppi)
 Sälgrund
 Sälskär
 Söderskär
 Tainio
 Tankar (Karleby)
 Tauvo
 Uleåborg 1
 Uleåborg 2
 Uleåborg 3
 Ulkokalla
 Utgrynnan
 Utö
 Valsörarna
 Vasa
 Yttergrund

Frankrike 

 Chassirons fyr
 Cordouan
 Île Vierge (fyr)
 Phare du Créac’h

Irland 

 Fastnet

Norge 

 Fruholmen
 Grønningen
 Jomfruland
 Lindesnes
 Lista fyr
 Oksöy fyr
 Svenner
 Utsira fyr

Storbritannien 

 Bell Rock fyr
 Eddystone
 Killantringan
 Longships
 Point of Ayre
 Skerryvore
 Wolf Rock

Sverige 
''Se även Lista över fyrar i Mälaren och Lista över fyrar i Stockholms skärgård.

 Agö
 Almagrundet
 Barsebäckshamn
 Bergudden
 Bissen
 Bjuröklubb
 Björns fyr
 Blockhusudden
 Blå Jungfrun Västra
 Blå Jungfrun Östra
 Brämön
 Bua
 Bönan
 Djursten
 Dämmans fyr
 Enskär
 Eggegrund
 Falsterbo fyr
 Faludden
 Farstugrunden
 Finngrundet
 Finnrevet
 Fladen
 Fårö fyr
 Garpen
 Gran
 Grundkallen
 Grönskär
 Gustaf Dalén
 Gåsören
 Gälleudde
 Haken
 Havstenssund nedre
 Havstenssund övre
 Hallands Väderö
 Hoburg fyr
 Holmögadd
 Huvudskär
 Hållö
 Häradskär
 Hättan 
 Hätteberget
 Högbonden
 Högby
 Kapelludden
 Kullen
 Kullen Västra
 Kyrkbackens fyr
 Landsort
 Lungö
 Lurö
 Långe Erik (Ölands norra udde)
 Långe Jan (Ölands södra udde)
 Masknaggen
 Morups Tånge
 Måseskär
 Märket
 Mölle
 Naven
 Nidingen
 Nordkoster
 När fyr
 Näskubben
 Pater Noster
 Pite-Rönnskär
 Ramskär
 Rataskär
 Revengegrundet
 Rödkallen
 Sandhammaren
 Sillgrundet
 Segerstad
 Simpnäsklubb
 Skagsudde
 Skanör
 Stenkyrkehuk
 Stora Fjäderägg
 Stora Karlsö
 Storjungfrun
 Storkläppen
 Stötbotten
 Svangen
 Svartklubben
 Svenska Björn
 Svenska högarna
 Svinbådan
 Sydostbrotten
 Söderarm
 Tistlarna
 Tjärven
 Trubaduren
 Tärnö
 Understen
 Ursholmen
 Utklippan
 Vens södra udde
 Vinga
 Väcker
 Väderöbod
 Västra Banken
 Västra fyren, Ven
 Ölands södra grund
 Örskär

Externa länkar 
 Finlands fyrsällskap
 Finska sjöfartsverkets lista på fyrar 
 Finska sjöfartsverkets lista på fyrar med karta 
 Svenska Fyrsällskapet
 Databas över fyrar, båkar etc. i Estland 
 The Lighthouse Directory
 Merenkulkuvälien rakennusperintö, Museovirasto 

Fyrar
Fyrar
Fyrväsen